Загваздино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Загваздино — деревня в Дубровенском районе Витебской области.

Россия 
 Загваздино — село в Усть-Ишимском районе Омской области.